Zuccotti puede referirse a:

 John Eugene Zuccotti, empresario estadounidense; 
 Susan Zuccotti, historiadora estadounidense, esposa del anterior; 
 Primo Zuccotti, ciclista ítalo-uruguayo;
 Zuccotti Park, parque en la ciudad de Nueva York.